David Silfverstolpe kan syfta på:

 David Samuel Silfverstolpe (1728–1787), svensk militär
 Johan David Silfverstolpe (1766–1833), svensk militär
 David Gudmund Silfverstolpe (1769–1819), svensk militär
 David Ludvig Silfverstolpe (1793–1877), svensk militär 
 David Wilhelm Silfverstolpe (1798–1875), svensk militär